Список игровых и анимационных фильмов, основанных на комиксах Dark Horse Comics.

Игровые фильмы Dark Horse Comics

Специальные выпуски

Сериалы Dark Horse Comics

Мультфильмы Dark Horse Comics

Мультсериалы Dark Horse Comics

Пилоты

Анимированные комиксы

См. также 
 Dark Horse Comics
 Dark Horse Entertainment
 Список фильмов по комиксам DC Comics
 Список фильмов по комиксам Marvel Comics
 Список фильмов по комиксам Image Comics
Список игр, основанных на комиксах Dark Horse

Примечания

Ссылки